Beast pode referir-se a:

 B.E.A.S.T.
 Fera (Marvel Comics)
 Beast (banda) - canadense
 Highlight (grupo sul-coreano) - antigamente conhecido como Beast

Desambiguação